M8 — многозначное условное обозначение.

 M8 — Туманность Лагуна.
 M8 — самоходная артиллерийская установка США периода Второй мировой войны.
 M8 «Грейхаунд» — бронеавтомобиль США периода Второй мировой войны.
 M8 — опытный лёгкий танк США 1980-х годов.
 М-8 (подводная лодка) — советская подводная лодка типа «Малютка».
Автодороги
 M8 — федеральная автомобильная дорога М8 «Холмогоры».
 Магистраль М8 — транзитная автодорога в Белоруссии.
 M8 — автострада M8 Дублин — Корк в Ирландии.
 M8 — строящаяся трасса Венгрии, которая в итоге должна соединить западную область страны (возле границы с Австрией) с центральной.
 M8 — ирландская автотрасса, ведущая из Дублина в Кашел.